Tabernakel kan avse:

Tabernakel – ett prakttält som användes av judarna under ökenvandringens tid, se Tabernaklet
Tabernakel – den hydda  varifrån de officiella spåmännen i Romerska riket företog sina teckenskådningar, se Augur
Tabernakel – en av kolonner eller andra fria stöd buren takhimmel, se Ciborium (arkitektur)
Tabernakel (sakramentshus) – en förvaringsplats för sakramentet

Kyrkobyggnader
Tabernaklet i Salt Lake City – ett auditorium i delstaten Utah i USA
Tabernaklet, Göteborg – en baptistkyrka i Göteborg, kyrkan invigdes 1884
Tabernaklet, Stockholm – en tidigare baptistkyrka i Vasastaden i Stockholm
Tabernaklet, Karlstad - en tidigare baptistkyrka, nu katolsk kyrka i Karlstad